Fridrich August I. nebo Fridrich Augustus I. může být jméno těchto panovníků:

 Fridrich August I. Saský, saský král a vévoda varšavský (předtím saský kurfiřt jako Fridrich August III.), (1750–1827)
 Fridrich August I. Oldenburský, oldenburský vévoda (1711–1785)
 Fridrich August Württembersko-Neuenstadtský, württembersko-neuenstadtský vévoda (1654–1716)
 Fridrich August I. Anhaltsko-Zerbstský, Anhaltsko-Zerbstský kníže (1734–1793)

Podobný rozcestník 

 Fridrich August II.
 Fridrich August III.
 Fridrich August Saský
 August I.
 Fridrich Vilém

Rozcestníky - panovník